VII Puchar Miast Targowych 1964/1965
(ang. Inter-Cities Fairs Cup)

1/32 finału

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 PMT 1964/65 (Gwidon S. Naskrent)
 PMT 1964/65 (Haslund)
 
 
 RSSSF

Puchar Miast Targowych
1964 w piłce nożnej
1965 w piłce nożnej